Поперека — фамилия.

 Поперека, Марк Яковлевич (в эмиграции Марк Пэрах; 1924—2013) — советский и американский математик, физик и механик, литератор.
 Поперека, Михаил Степанович (1910—1982) — деятель органов госбезопасности СССР, генерал-лейтенант МВД СССР.